Алисија  (Ихтиман, 1. март 1983) је уметничко име бугарске поп-фолк певачице Асје Пламенове Дојчеве.

Дискографија

Албуми 
 -{Сини нощи}- (2002)
 -{Пожелай ме}- (2004)
 -{Аз съм секси}- (2005)
 -{Най-вървежен}- (2008)
 -{Твоя тотално}- (2010)

Спотови

Спотови на страним језицима

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1983.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи
Људи под псеудонимом